Такмичење мушкараца у дисциплини скијашког трчања 30 км потера на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржано је 9. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 14:00 часова по локалном времену.

Златну медаљу освојио је Швајцарац Дарио Колоња испред Швеђанина Маркуса Хелнера (који је бранио бранио титулу из Ванкувера) и Норвежанина Мартина Јонсруд Сундбија.

Већи део друге половине тркена челу јее била група од 15 скијаша и тек пред последњи улазак у стадион 4 такмичара су успела побећи осталима: Колоња, Хелнер, Сундби и Рус Максим Вилежањин. У стадиону се Колоња издвојио. и дошао до победе. Сундби је прошао кроз циљ тик пре Виљежањина. Руска делегација је уложила протест због тога што је Субдби очито променио путању у самом финишу засметавши Вилежањину. Сундби је бобио укор, али му је дозвољено да задржи бронзану медаљу.

Систем такмичења 
У овој дисциплини се комбинују оба стила скијашког трчања, класични и слободни. Слично је као код масовног старта, такмичари почињу трку истовремено. На старту су поређани у формацију у облику стрелице са најбољим такмичарима на њеном врху. На половини трке, такмичари мењају скије и штапове, што је брже могуће. Трчи се 15 км класичним а затим 15 слободним стилом. Кратки кругови омогућавају да такмичари пролазе поред трибине са гледаоцима сваких шест до осам минута. Такмичар који први пређе циљну линију, је победник.

Земље учеснице 
У учествовало је 68 такмичара из 30 земаља.

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.